Straw Dogs kan syfta på:

 Straw Dogs (1971) – amerikansk-brittisk film från 1971 i regi av Sam Peckinpah, med Dustin Hoffman och Susan George.
 Straw Dogs (2011) – amerikansk film från 2011 med James Marsden, Kate Bosworth och Alexander Skarsgård.